Mühlham ist der Ortsname von

 Mühlham (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mühlham (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlham (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlham (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Mühlhan
 Mühlheim